Erwin Köstler ist der Name folgender Personen:

* Erwin Köstler (Politiker) (1928–1993), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Erwin Köstler (Übersetzer) (* 1964), österreichischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer